Ангелы и демоны:

 Ангелы и демоны — роман американского писателя Дэна Брауна, написанный в 2000 году.
 Ангелы и демоны — приключенческий фильм режиссёра Рона Ховарда по одноимённому роману.